HOB, sigle composé des trois lettres H, O et B, peut faire référence à :
 House of Blues Entertainment, un label de musique blues.

HOB est un code qui peut faire référence à :
 , situé à Hobbs, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Hob est un nom propre qui peut faire référence à :
 Hob, un prénom germanique ;
 Hob, un jeu vidéo sorti en 2017.

Hob. est l'abréviation utilisée pour faire référence aux œuvres de Joseph Haydn selon le catalogue Hoboken.

Code IATA des aéroports